Název Schröffelsdorf mělo více sídel:
 Zálesí – , obec v okrese Znojmo
 Nová Dědina (Uničov) – , část města Uničov v okrese Olomouc